Ількуча — річка в Україні у Корюківському й Сновському районах Чернігівської області. Ліва притока річки Снов (басейн Десни).
 Ількуча — село в Україні, у Сновському районі Чернігівської області. Населення становить 45 осіб. Орган місцевого самоврядування — Тур'янська сільська рада.